Fraternidad Universal nº 5 es una de las primeras Logias regulares nacidas en España después de la legalización de la Masonería, y es la primera Logia de Rito Emulación establecida en Madrid.

Historia 
La R.·. L.·. S.·. Fraternidad Universal fue consagrada el 6 de junio de 1981 y posteriormente inscrita con el número 5 en el registro de la Gran Logia de España/Gran Oriente Español. De esta Obediencia recibió Carta Patente para ejercer el Arte de la Francmasonería entre las logias que en el mundo masónico se reconocen como Masonería Regular.
Practica en castellano el Rito de Emulación en su pureza puesto que ha sido tomado de la Emulation Lodge of Improvement quien lo mantiene fielmente desde su creación en 1816. Se trata de un rito intimista que pretende desarrollar y potenciar en el iniciado la aplicación de valores éticos y morales a través de los símbolos y alegorías transmitidos durante el trabajo ritual en Tenida y el Ágape posterior. 

Los Hermanos de Fraternidad Universal han dado lugar a nuevas Logias o ayudado a crearlas y sostenerlas. Luz Fraterna 26, tanto en su nacimiento en Salamanca como luego en Madrid; Fraternidad Mediterránea 94, Logia Madre de la Masonería murciana; Caballeros de la Rosa 104 en Madrid, Logia del Régimen Escocés Rectificado; Voltaire 127, Logia francófona en Madrid que trabaja en REAA; y finalmente Aleph 147, en Toledo, Logia Madre del Rito Francés Moderno en la regularidad, son algunos de los Talleres que han contado con nuestra fraternal colaboración.

Además, y como primera Logia de Rito Emulación establecida en Madrid, el Capítulo del Santo Arco Real de Jerusalén en nuestra ciudad toma el nombre de nuestra Logia y lo hace suyo, estando íntimamente relacionados ambos pero abierto a todos los Hermanos de otras Logias y Ritos deseosos de proseguir su camino en nuestro común sistema masónico de trabajo.

Los Hermanos de Fraternidad Universal han colaborado activamente en el funcionamiento y en el trabajo de la Gran Logia de España y otras instituciones masónicas españolas de la Regularidad. Varios de sus miembros han sido llamados para ocupar altos oficios de responsabilidad, entre ellos un Gran Maestro y 4 Grandes Maestros Provinciales de Castilla, así como un Soberano Comendador del Supremo Consejo, entre otros.

Además, los Hermanos de Fraternidad Universal nº 5, junto con Hermanos de otras Logias, han contribuido al nacimiento de numerosos cuerpos masónicos, como la Logia Arquímedes 1684 de Maestros Masones de Marca, la Logia Madrid 1722 de Nautas del Arca Real, el Cónclave Perpetua Fraternitas 488 de la Orden del Monitor Secreto, la Preceptoría Luis Salat 1 del Gran Priorato de España del Temple, el Capítulo Hispania 57 del Gran Capítulo Francés, y el Consejo Magerit 238 de los Grados Masónicos Aliados, por citar algunos.

Fraternidad Universal es pionera en presencia en línea ya que abrió su primera página web en 1996, dentro del servicio de hosting Geocities, siendo una de las primeras logias masónicas españolas en tener presencia en Internet.

Fraternidad Universal nº 5 trabaja en el Rito de Emulación y se reúne a estos efectos todos los segundos y quintos viernes de cada mes, excepto julio y agosto, en la sede de la Gran Logia Provincial de Madrid (GLE/GOE).

Enlaces externos 
 Reseña de nueva página web
 Reseña en el diario ABC
 Reseña en Heráldica Masónica
 Reseña sobre el Arco Real de Jerusalem
 Fraternidad Universal
 Perfil de Twitter
 Perfil de Facebook
 Gran Logia de España
 Gran Logia Unida de Inglaterra
 Arco Real de Jerusalem

Referencias 

Francmasonería en España 
Instituciones y organismos con sede en Madrid